Praschak  ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Praschak (1951–1997), österreichischer Bankmanager

 Waltraud Praschak-Thalhammer (* 1942), österreichische Grafikerin, Keramikerin, Textilkünstlerin und Hochschullehrerin, siehe Waltraud Goffitzer-Thalhammer
 Wolfgang Praschak (* 1949), deutscher Pädagoge